Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1987. годину.

Поредак

Референце 

1987
Музика у 1987.